Labrus bimaculatus  – nome originario del ciclide Cichlasoma bimaculatum
Labrus bimaculatus – nome impropriamente utilizzato per indicare il labride Labrus mixtus